Пэйлин (Пейлин) — английская фамилия ().

Известные носители 
 Пейлин, Майкл (род. 1943) — британский актёр, один из участников группы «Монти Пайтон».
 Пэйлин, Сара (род. 1964) — губернатор штата Аляска с 2006 по 2009 год, член Республиканской партии США.

См. также 
 Пэйли